Виталий Николаевич Потапенко (, род. 21 марта 1975 года в Киеве, СССР) — украинский профессиональный баскетболист, игравший на позиции центрового. В настоящее время работает ассистентом главного тренера команды Национальной баскетбольной ассоциации «Кливленд Кавальерс». Играл за команду университета Райт Стэйт и был выбран под 12-м номером драфта в 1996 году командой «Кливленд Кавальерс» (непосредственно перед Коби Брайантом). Также выступал за команды НБА «Бостон Селтикс», «Сиэтл Суперсоникс» и «Сакраменто Кингз» и испанский клуб «Эстудиантес». По окончании карьеры перешёл на тренерскую работу в клубах НБА.

Статистика

Статистика в НБА

Статистика в других лигах

Примечания

Ссылки 

Выпускники Государственного университета Райта
Баскетболисты Украины
Игроки БК «Будивельник»
Игроки «Кливленд Кавальерс»
Игроки «Бостон Селтикс»
Игроки «Сиэтл Суперсоникс»
Игроки «Сакраменто Кингз»
Игроки БК «Эстудиантес»
Баскетбольные тренеры Украины